Rootsi är det estniska ordet för Sverige. Estlandssvenskarnas nästan tusenåriga historia i Estland har satt många spår i de estniska ortnamnen. Rootsi/rootsi förekommer ibland ensamt i estniska ortnamn, och ibland som förled i sammansatta ortnamn.

Lista över estniska ortnamn där Rootsi ingår 
Rootsi, Dagö, by på Dagö
Rootsi, Raplamaa, by i Kohila kommun i landskapet Raplamaa
Rootsi, Pärnumaa, by i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
Rootsiküla (betyder Svenskbyn), by på Kynö i landskapet Pärnumaa
Rootsiküla, Ösel (Svenskbyn), by på Ösel
Rootsiküla, Tartumaa (Svenskbyn), by i Alatskivi kommun i landskapet Tartumaa
Väike-Rootsi (Lill-Sverige), by på Ösel
Suur-Rootsi (Stor-Sverige), by på Ösel
Rootsivere, by på Moon i landskapet Saaremaa (Ösel)
Rootsiküla järv eller Svenskbyträske, sjö i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa
Pivarootsi, by i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
Rootsiklaid (Svenskön), ö i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
Rootsi jõgi (Svenskån), vattendrag i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
Noarootsi eller Nuckö, halvö i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa

Se även 
Estlandssvenska ortnamn

estniska
Estlandssvenskar